Sólrun Jákupsdóttir Løkke Rasmussen (født 22. november 1968 på Færøerne) er en færøsk-dansk lærer, som er gift med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Arbejde og politik 
Hun påbegyndte medicinstudiet, men afbrød det. Hun blev lærer fra Zahles Seminarium i 2005 og arbejdede på Det Kongelige Teaters Læseskole under Zahles Gymnasieskole, herfra ophørte hendes ansættelse i 2018 under ikke offentligt kendte omstændigheder. Hun underviste i matematik, fysik, naturfag og engelsk.

Fra 1998 til 2006 var hun medlem af kommunalbestyrelsen i Græsted-Gilleleje Kommune, valgt for Venstre. Hun har været lokalformand for partiet. Ved kommunalvalget i november 2009 blev hun valgt til kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune.

Familie 
Sólrun Jákupsdóttir, født Petersen, er datter af overlæge Jákup Petersen og Bergljót av Skarði. Hendes mor er cand.mag. i engelsk og færøsk og underviser ved Færøernes Gymnasium og HF-kursus i Tórshavn. Hendes morfar var den republikanske politiker og advokat Sigurd Joensen, der var gift med feministen og journalisten Sigrið av Skarði. Hun er oldebarn af digteren, folkeoplyseren og højskolemanden Símun av Skarði. Andre fremtrædende medlemmer af slægten er hendes moster Turið Sigurðardóttir, kusine Sigri Mitra Gaïni og fætter Firouz Gaïni.

Kilder og eksterne henvisninger 

 TV 2 Vip: Sådan er Danmarks nye førstedame 
 Jyllands-Posten: Kom og mød familien Løkke  (8. april 2009)

Statsministerfruer fra Danmark
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Venstre
Lærere fra Danmark
Personer fra Klaksvik
Solrun
Danskere i 1900-tallet
Danskere i 2000-tallet
Efterkommere af Simun av Skardi